Miejscowości w Portoryko:
 Patillas – miejscowość w gminie Patillas
Gminy w Portoryko:
 gmina Patillas (ang. Patillas Municipio) w Portoryko